Поперечная — река в Кемеровской области России. Впадает в Китат в 101 км от устья по правому берегу. Длина реки — 10 км.

У истока находится разъезд Пихтач.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200020929.

Примечания 

Притоки Китата
Реки Тайгинского городского округа